La fosse 1 - 1 bis - 1 ter de la Compagnie des mines de Liévin est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Liévin. Le puits 1 est le premier de la nouvelle compagnie, il est commencé la même année que la fosse de la Société d'Aix, et un an et demi avant la fosse 3 de la Compagnie des mines de Lens. La fosse commence à produire peu en 1860, ce n'est que huit ans plus tard que la production augmente, à la suite de l'approfondissement du puits.

Un puits 5, par la suite appelé 1 bis, est ajouté en 1874 près du premier puits. La production de la fosse atteint  en 1880. Un puits d'aérage 1 ter est ajouté en 1875 ou 1901 à la fosse 1 - 1 bis. Cette dernière est détruite pendant la Première Guerre mondiale. Elle est ensuite reconstruite, et ses cités sont agrandies.

La Compagnie des mines de Liévin est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Liévin. En 1952, ce dernier fusionne avec le Groupe de Lens pour former le Groupe de Lens-Liévin. La fosse 1 - 1 bis - 1 ter est concentrée sur la fosse 6 - 6 bis sise à Angres, et cesse d'extraire en 1955. Le puits 1 est remblayé en 1966, et son chevalement détruit onze ans plus tard. Les puits 1 bis et 1 ter sont remblayés en 1979, et les installations, à l'exception du chevalement du puits 1 bis, détruites quelques années plus tard. Un centre commercial est installé sur le carreau de fosse.

Au début du , Charbonnages de France matérialise les têtes des puits 1, 1 bis et 1 ter. Le , le chevalement du puits 1 bis est inscrit aux monuments historiques. Il a été classé le  au patrimoine mondial de l'Unesco.

La fosse 

M. Defernez, ancien employé des mines de Douchy s'associe à diverses personnes et installe, le , un premier sondage, 54, à Liévin, au sud de la concession de Lens. Ce sondage est abandonné, par suite d'accidents, à , dans la craie. Un deuxième sondage, 55, est commencé en juin, à l'ouest du premier. Il rencontre la houille à , après avoir traversé quelques mètres de schistes bleus dévoniens. Deux autres sondages, 56 à Avion et 57, à Liévin, près d'un ancien sondage exécuté vers 1847 par Messieurs Mathieu, et reconnu négatif, ont commencé en 1858. Tous deux découvrent la houille, le premier après avoir traversé  de schistes et calcaires dévoniens. Un cinquième sondage à Liévin, 58, est poussé de  à , dans les calcaires bleus dévoniens.

Diverses sociétés, dont la Compagnie des mines de Lens, effectuent alors des sondages à Liévin et ses environs, la Compagnie de Lens va même jusqu'à ouvrir une fosse à Éleu-dit-Leauwette, abandonnée à la profondeur de  et connue sous le nom d'avaleresse d'Éleu.

Fonçage 

La Compagnie de Liévin a commencé un puits 1 à  de la concession de Lens, le . La fosse 1 est établie à  au nord-ouest du clocher du village, et à cent mètres à l'est du chemin de Souchez à Point-à-Vendin. Ce puits est implanté à  au sud-ouest de la fosse 3 de la Compagnie de Lens, commencée en 1860, et à  au sud-est de la fosse ouverte par la Société d'Aix, commencée la même année que la fosse 1.

Le niveau a été passé par le procédé ordinaire au moyen d'une machine d'épuisement de . La base du tourtia est à la profondeur de . Sous le tourtia, avant d'atteindre la tête du terrain houiller, cinq mètres d'argiles bleuâtres et noires ont été recoupés, Alfred Soubeiran considère que ces argiles appartiennent au Gault. La Compagnie y a monté une machine de vingt chevaux pour l'extraction et une de  pour l'épuisement.  d'ouvriers ont été construites. Elle a dépensé . Elle rencontre le terrain houiller à 136 ou , puis plusieurs couches de houille renversées et très brouillées. Le puits est cuvelé en chêne depuis  de profondeur, jusqu'à . Son diamètre utile est de quatre mètres.

Exploitation 

La fosse 1 commence à extraire en 1860, l'exploitation y est alors peu productive. Jusqu'en 1866, l'extraction ne dépasse pas annuellement  à . En 1867, la fosse est reliée par une voie ferrée à la gare de Lens, elle produit cette année-là  de houille. Cette fosse a été approfondie et atteint les belles couches connues par la fosse 3 des mines de Lens, en place et régulières. Alors l'exploitation devient fructueuse, et ce, à partir de 1868.

La fosse 1 a été doublée par le creusement, à partir de , d'un deuxième puits, 5, par la suite renommé 1 bis, foncé également par le système Kind-Chaudron, et sur lequel ont été installés de puissants moyens d'extraction. Celui-ci est situé à  à l'ouest-sud-ouest du puits 1. Le puits 1 bis est cuvelé en fonte depuis  jusqu'à . Son diamètre utile est de . L'orifice du puits est situé à l'altitude de . En 1875, en même temps que la perforation mécanique, un trainage mécanique, mû par l'air comprimé, est mis en place, pour une exploitation en vallée. La fosse est grisouteuse. Un puits d'aérage 1 ter est ouvert à partir de 1875 ou 1901, il est situé à  au sud-est du puits 1.

La Compagnie de Liévin, avec ses deux sièges à puits jumeaux, fortement outillés, est arrivée à produire déjà en 1879, , et elle pense pouvoir augmenter considérablement ce chiffre d'extraction. L'extraction de l'année 1880 atteint . Le puits 1 est alors profond de .

Un coup de grisou survenu le  cause la mort de . À la fin des années 1890, le puits 1 est profond de  et le puits 1 bis de , leurs accrochages sont établis à 160, 200, 245, 283, 315, 345, 430, 476 et .

Comme toutes les autres fosses de la Compagnie, à l'exception de la fosse 2, la fosse 1 - 1 bis - 1 ter est détruite durant la Première Guerre mondiale.

La Compagnie des mines de Liévin est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Liévin. En 1952, ce dernier fusionne avec le Groupe de Lens pour former le Groupe de Lens-Liévin. Les puits 1, 1 bis et 1 ter assurent respectivement l'extraction, le service et l'aérage. Malgré un gisement accessible, la fosse est concentrée sur la fosse 6 - 6 bis sise à Angres à  au sud-sud-ouest. L'extraction cesse alors en 1955. La production remonte par la fosse 6 - 6 bis. Une station de dégazage de grisou est mise en service, et le gaz est envoyé aux usines de Liévin. Le puits 1, profond de , est remblayé en 1966. Le puits 1 bis est alors entrée d'air tandis que le puits 1 ter assure le retour d'air pour la fosse 3 - 3 bis des mines de Lens, sise  au nord-est.

Le chevalement du puits 1 est démoli en 1977, les puits 1 bis et 1 ter, respectivement profonds de 796 et , sont remblayés en 1979. Depuis la guerre, le puits d'aérage 1 ter n'était plus doté de chevalement.

Reconversion 

À l'exception du chevalement du puits 1 bis, l'ensemble des installations est détruit, un centre commercial est installé sur le carreau de fosse. Au début du , Charbonnages de France matérialise les têtes des puits 1, 1 bis et 1 ter. Le BRGM y effectue des inspections chaque année. Le puits 1 ter est situé sur un petit espace vert, alors que le puits 1 est situé sur des places de parking. Le chevalement du puits 1 bis en totalité fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le . Il a été construit en 1922, lors de la reconstruction de la fosse. Il fait partie des  répartis sur  qui ont été classés le  au patrimoine mondial de l'Unesco. Il constitue le site 71.

Les cités 

Quarante-cinq maisons d'ouvriers ont été construites lors de la construction de la fosse 1.

Des cités ont été construites à proximité de la fosse 1 - 1 bis - 1 ter. Elles sont constituées de corons, et d'habitations groupées par deux ou quatre. La plupart de ces habitations sont construites dans le style architectural de la Compagnie de Liévin.

Notes et références 

 Notes

 Références

 Références aux fiches du BRGM

 Références à 

 Références à 

 Références à 

 Références à 

 Références à 

 Références à

Voir aussi

Articles connexes 
 Chevalement du puits n° 1 bis de la fosse n° 1 - 1 bis - 1 ter des mines de Liévin
 Compagnie des mines de Liévin
 Groupe de Liévin
 Liste des monuments historiques du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
 Liste des biens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais classés au patrimoine mondial de l'Unesco, site 71
 Liste des chevalements subsistants du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
 Liste des chevalements subsistants en France

Bibliographie 

 

Fosse 1 - 1 bis - 1 ter
Liévin 1 - 1 bis - 1 ter
Monument historique dans le Pas-de-Calais
Monument historique inscrit en 2009
Liévin
Mine monument historique en France